Il governo del 4° Parlamento scozzese è il Governo scozzese devoluto in carica dal 19 maggio 2011 al 18 maggio 2016, sotto la quarta legislatura del Parlamento scozzese.

Il governo è un governo monocolore del Partito Nazionale Scozzese, che ha vinto la maggioranza assoluta alle elezioni parlamentari del 2011. La distribuzione dei ministeri è stata annunciata il 19 maggio 2011 da Alex Salmond. Il 20 novembre 2014 Nicola Sturgeon è diventato Primo ministro e ha rimescolato il governo.

Governo Salmond II

Governo Sturgeon I 

 

Salmond II